A Hypsilophodontidae (melynek neve az iguana gyíkok közé tartozó Hypsilophusra, azaz, a 'magas taréjú fogra' utal) a kisméretű ornithopoda dinoszauruszok egyik családja, melybe két lábon járó, gyors mozgású, 1–2 méter hosszú növényevők tartoznak. A maradványaik Ázsia, Ausztrália Európa, Észak-Amerika és Dél-Amerika középső jura–késő kréta kori kőzeteiből egyaránt ismertté váltak. A hagyomány szerint nem csak az iguanodontiák, hanem majdnem minden két lábon járó madármedencéjű ebbe a családba tartozik, ami egyes filogenetikus elemzések szerint természetes csoportot alkot, bár az újabb keletű tanulmányok szerint többnyire parafiletikus, a benne levő taxonok pedig egy olyan sorozatot képviselnek, ami az Iguanodontia kládhoz vezet. E tanulmányok egy része több tradicionális hypsilophodontidát is eltávolított az Ornithopoda alrendágból. Emiatt a csoport egyetlen biztos tagja a Hypsilophodon. A dinoszauruszok családfájának e területét bonyolítja a kutatások hiánya.

Rendszerezés
A hypsilophodontidák kapcsolatait ábrázoló alábbi kladogram a parafiletikus hipotézisnek felel meg; a „természetes Hypsilophodontidae” hipotézis az 1990-es évek közepe óta nem közkedvelt. Az ábra a Clint A. Boyd és szerzőtársai által (2009-ben) elvégzett elemzésen alapul.  Az összefoglalás az Ornithischia, Ornithopoda és Iguanodontia csoportokat nem nevezte meg, ezért innen is hiányoznak. A Tenontosaurust követő ornithopodák szintén kimaradtak. A hagyományosan hypsilophodontidaként leírt dinoszauruszok az Agilisaurustól vagy a Hexinlusaurustól a Hypsilophodonig vagy a Gasparinisauráig terjednek.

A hypsilophodontidák David B. Norman és szerzőtársai által (2004-ben) készített legújabb áttekintésében az alábbi nemek elég jól ismertek voltak a filogenetikus elemzés elvégzéséhez:
Agilisaurus
A. multidens (jelenleg Hexinlusaurus)
Bugenasaura (jelenleg a Thescelosaurus fiatalabb szinonimájának tekintik)
Gasparinisaura
Hypsilophodon
Orodromeus
Othnielia (jelenleg Othnielosaurus)
Koreanosaurus
Parksosaurus
Thescelosaurus
Zephyrosaurus

Az alábbi nemeket érvényesnek tekintik, de nincsenek besorolva:
Anabisetia
Atlascopcosaurus
Drinker
„Gongbusaurus” wucaiwanensis (= „Eugongbusaurus”)
Fulgurotherium
Jeholosaurus
Leaellynasaura
Notohypsilophodon
Qantassaurus
Yandusaurus
„Proctor tavi hypsilophodontida”

Valamelyest az alábbi nemek is ide tartoznak, de túlságosan kevéssé ismertek vagy kétségesnek számítanak:
Laosaurus
Nanosaurus
Phyllodon
Siluosaurus

Az elemzés óta publikált hypsilophodontidák közé tartozik a Changchunsaurus és az Oryctodromeus.

Egyéb változatok és új adatok
Több újabb keletű tanulmány is megjelent a korai madármedencéjűekkel kapcsolatban, például Richard J. Butler (2005-ös), Paul M. Barrett és szerzőtársai (2005-ös),  és szerzőtársai (2006-os), valamint Butler és szerzőtársai (2007-es) műve, melyekben a bazális madármedencéjűek és bazális ornithopodák különböző elrendezésben helyezkednek el a családfán, de mindegyik más rokoni kapcsolatokat talált. Az 1980-as évek óta az e területre vonatkozó művek hiánya miatt ez nem meglepő. Ide kapcsolódik az Ornithopoda csoporton kívüli nemek, például az Agilisaurus és az Othnielosaurus (=Othnielia) újraosztályozása is.

David J. Varricchio és szerzőtársai (2007-ben) úgy találták, hogy az általuk leírt új nem, az Oryctodromeus egy kládot alkot a Montanából származó Orodromeusszal és Zephyrosaurusszal. Ez a rokonság felbukkan Boyd és szerzőtársai (2009-es) művében is, ami szerint a Parksosaurus–Thescelosaurus klád a többi ornithopodához viszonyítva jóval közelebbi kapcsolatnak számít, egy kládban egyesítve az összes észak-amerikai kréta időszaki hypsilophodontidát.

Ősbiológia
A hypsilophodontidák kis termetű (gyakran 1–2 méter hosszú) két lábon járó, futó életmódot folytató növényevők voltak. Nem hivatalosan általában a gazellákhoz hasonlítják ezeket az állatokat. Azonban létezik bizonyíték arra vonatkozóan, hogy egy részük üregeket ásott és azokban helyezte el utódait. Bár ez sokáig csak az Oryctodromeus jellemzőjeként volt ismert, az ausztráliai Victoria állam kissé korábbról származó kőzeteiben további feltételezett hypsilophodontida üregeket fedeztek fel.

Jegyzetek

Fordítás
 

Ornithopodák
Jura időszaki dinoszauruszok
Kréta időszaki dinoszauruszok